Partizipationsrate steht für:

 Erwerbsquote, eine Kennzahl aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung
 Partizipationsquote, eine Finanzmarkt-Kennzahl